Mayumi (nome)  – prenome femminile giapponese 
 Mayumi (film) – film del 1990 diretto da Shin Sang-ok
 9418 Mayumi – asteroide della fascia principale